Hexamethyldisilazaan
 Hexamethyldisiloxaan